Stati Uniti d'America
 St. Francis – città della Contea di Clay, Arkansas
 St. Francis – città della Contea di Todd, Dakota del Sud
 St. Francis – capoluogo della Contea di Cheyenne, Kansas
 St. Francis – città della Contea di Aroostook, Maine
 St. Francis – città della Contea di Anoka, Minnesota
 St. Francis – città della Contea di Milwaukee, Wisconsin